Anna de' Medici (1553-1553), figlia del granduca Cosimo I de' Medici e di Eleonora di Toledo;
Anna de' Medici (1569-1584), figlia del granduca Francesco I de' Medici e di Giovanna d'Austria;
Anna de' Medici (1616-1676), figlia del granduca Cosimo II de' Medici e di Maria Maddalena d'Austria, moglie di Ferdinando Carlo d'Austria.
Anna Maria Luisa de' Medici (1667-1743), figlia del granduca Cosimo III de' Medici